Die 48. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  48. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  48. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  48. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  48ª Divisione fanteria “Taro”
  48. Division (Japanisches Kaiserreich)
  48. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  48. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  48th (South Midland) Division (Vereinigtes Königreich)
  48. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Gepanzerte Verbände 
  48th Armored Division (Vereinigte Staaten), eine Phantom-Division im Zuge der Operation Quicksilver

Liste militärischer Divisionen nach Nummern